Visentini je italské příjmení. Významné osobnosti s tímto příjmením:

 Antonio Visentini (1688–1782) – italský architekt, malíř a rytec
 Bruno Visentini (1914–1995) – italský politik a podnikatel 
 Luca Visentini (* 1969) – italský odborář a básník
 Olga Visentini (1893) (1893–1961) – italská spisovatelka
 Olga Visentini (1952) (* 1952) – italská muzikoložka
 Roberto Visentini (* 1957) – italský cyklista

Související články 
 Cantiere Navale Visentini – italská rodinná firma na výrobu lodí

Italská příjmení